Looney ist der Familienname folgender Personen:

 Kevon Looney (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Scott R. Looney, US-amerikanischer Improvisationsmusiker
 Shelley Looney (* 1972), US-amerikanische Eishockeyspielerin und -trainerin